Kristopher »Kris« Draper, kanadski hokejist, * 24. maj 1971, Toronto, Ontario, Kanada.

Draper je bil leta 1989 kot 62. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91, po treh sezonah pa je prestopil k Detroit Red Wingsom, kjer je ostal do konca kariere oz. sedemnajst zaporednih sezon. Skupno je v ligi NHL odigral 1157 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 161 golov in 203 podaje, ter 222 tekem končnice, na katerih je dosegel 24 golov in 22 podaj. Štirikrat je z Red Wingsi osvojil Stanleyjev pokal, v letih 1997, 1998, 2002 in 2008. Pri Detroitu je bil dolgo član napada znanega kot Grind Line, v katerem sta igrala še Kirk Maltby in Joe Kocur ali Darren McCarty.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006 in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Don Mills Flyers Midget AAA
| MTHL
| 87/88
| 
| 41
| 31
| 45
| 76
| 
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Canadian NT
| Intl
| 88/89
| 
| 60
| 11
| 15
| 26
| 
| 16
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Canadian NT
| Intl
| 89/90
| 
| 62
| 12
| 22
| 34
| 
| 44
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 90/91
| 
| 7
| 2
| 1
| 3
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 90/91
| 
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 5
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa 67's
| OHL
| 90/91
| 
| 39
| 19
| 42
| 61
| 
| 35
| 
| 17
| 8
| 11
| 19
| 
| 20
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 91/92
| 
| 61
| 11
| 18
| 29
| 
| 113
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 91/92
| 
| 10
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 92/93
| 
| 67
| 12
| 23
| 35
| 
| 40
| 
| 5
| 2
| 2
| 4
| 
| 18
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
| 
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 93/94
| 
| 46
| 20
| 23
| 43
| 
| 49
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
| 
| 39
| 5
| 8
| 13
| 
| 31
| 
| 7
| 2
| 2
| 4
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
| 
| 36
| 2
| 6
| 8
| 
| 22
| 
| 18
| 4
| 1
| 5
| 
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
| 
| 52
| 7
| 9
| 16
| 
| 32
| 
| 18
| 4
| 2
| 6
| 
| 18
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
| 
| 76
| 8
| 5
| 13
| 
| 73
| 
| 20
| 2
| 4
| 6
| 
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
| 
| 64
| 13
| 10
| 23
| 
| 45
| 
| 19
| 1
| 3
| 4
| 
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
| 
| 80
| 4
| 14
| 18
| 
| 79
| 
| 10
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
| 
| 51
| 5
| 7
| 12
| 
| 28
| 
| 9
| 2
| 0
| 2
| 
| 6
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
| 
| 75
| 8
| 17
| 25
| 
| 38
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 15
| 15
| 30
| 
| 56
| 
| 23
| 2
| 3
| 5
| 
| 20
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
| 
| 82
| 14
| 21
| 35
| 
| 82
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
| 
| 67
| 24
| 16
| 40
| 
| 31
| 
| 12
| 1
| 3
| 4
| 
| 6
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
| 
| 80
| 10
| 22
| 32
| 
| 58
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
| 
| 81
| 14
| 15
| 29
| 
| 58
| 
| 18
| 2
| 0
| 2
| 
| 24
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
| 
| 65
| 9
| 8
| 17
| 
| 68
| 
| 22
| 3
| 1
| 4
| 
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
| 
| 79
| 7
| 10
| 17
| 
| 40
| 
| 8
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 09/10
| 
| 81
| 7
| 15
| 22
| 
| 28
| 
| 12
| 0
| 0
| 0
| 
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 10/11
| 
| 47
| 6
| 5
| 11
| 
| 12
| 
| 8
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1593
| bgcolor="#7FFF00" |284
| bgcolor="#7FFF00" |406
| bgcolor="#7FFF00" |690
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1147
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |248
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |70
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |204
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Moncton Hawks
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Ottawa 67's
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala